Krupski – polskie nazwisko
 Krupscy – rodzina szlachecka

Osoby noszące nazwisko "Krupski" 
  (*1882–†1947) – folklorysta (Szwajcaria), pseudonim niem. "Hanns In der Gand".
 Andrzej Kurbski, także Krupski (*1528–†1583) v dowódca wojskowy
 Antoni Krupski (*1889-†1948) – szwajcarski lekarz weterynarii pochodzenia polskiego, profesor Uniwersytetu w Zurychu
 Hieronim Krupski – kanonik chełmski i podstoli chełmski
 Karol Estreicher (starszy) (*1827–†1908) – pseudonim "J. Krupski" polski historyk literatury i teatru, krytyk literacki, bibliograf
 Bonifacy Krupski (*1822–†1903) - polski działacz narodowy i społeczny, komisarz powiatu ihumeńskiego w powstaniu styczniowym.
 Jan Krupski – dziekan lwowski i kantor sandomierski, polski szlachcic herbu Korczak
 Jan Krupski (*1924) – taternik, ratownik górski
 Adam Krupski (*1706–†1748) – profesor filozofii, ksiądz katolicki, jezuita (Wielkie Księstwo Litewskie).
  (*1799–†1856) – stenolog (założyciel Polskiej stenografii), literat, dziennikarz
 Krupski Stanislaw (1839-po 1900)
 Czesław Krupski – polski polityk, wojewoda nowogródzki (czerwiec – 17 października 1921), Województwo nowogródzkie (II Rzeczpospolita).
 Jan Stanisław Krupski – polski sekretarz królewski
 Janusz Krupski (†1571) – podczaszy chełmski
 Janusz Krupski (*1951–†2010) – polski historyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u
 Jarosław Krupski (*1969) – piłkarz polski
 Jerzy Krupski (*1472–†1548) – dyplomata i dowódca wojskowy
 Krzysztof Krupski (*1520–†1566) – od 1547 r. starosta horodelski
 Mikołaj Krupski (*1919) – generał brygady MO, wieloletni funkcjonariusz peerelowskich organów bezpieczeństwa
 Aleksandr Krupski (*1960) – rosyjski lekkoatleta specjalizujący się w skoku o tyczce.
 Piotr Krupski (*1972) – polski muzyk ludowy, cymbalista wileński
 Krupski-Maria właśc. Jakub Marcin Krupski (*1984) – polski muzyk, piosenkarz, wokalista.

Osoby noszące żeńską wersję nazwiska – "Krupska" 
 Beata Krupska – polska pisarka współczesna dla dzieci i młodzieży, a także scenarzystka i autorka dialogów do seriali animowanych
 Beata Krupska-Tyszkiewicz (*1970) – polska koszykarka, reprezentantka Polski
 Nadieżda Krupska (*1869–†1939) – żona Włodzimierza Lenina, rosyjska działaczka komunistyczna, pedagog
 Marta Krupska – autorka polskich książek

Zobacz też 
 Krupski Młyn (niem. Kruppamühle) – wieś w Polsce w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Krupski Młyn, siedziba gminy Krupski Młyn.
 Gmina Krupski Młyn – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim.
 Ostrów Krupski – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Krasnystaw.
 Rejon krupski (biał. Крупскі раён) – rejon w obwodzie mińskim Białorusi.
 Krupsko – wieś na Ukrainie.